Termenul „Izvor” se poate referi la:

Geografie
 Izvor, locul din care țâșnește o apă curgătoare subterană

Localități din Bulgaria 
 Izvor, Burgas
 Izvor, Pernik
 Izvor, Plovdiv
 Izvor, Sofia
 Izvor, Vidin

Localități din Bulgaria cu nume compuse 
 Izvor Mahala, Vidin

Localități din România 

 Izvoare, Botoșani 
 Izvoare, Dolj , reședința comunei cu același nume
 Izvoare, Harghita 
 Izvoare (Bahna), Neamț 
 Izvoare (Dumbrava Roșie), Neamț

 Izvoarele, Bihor 
 Izvoarele, Buzău 
 Izvoarele, Constanța 
 Izvoarele, Dâmbovița 
 Izvoarele, Galați 
 Izvoarele, Giurgiu , reședința comunei cu același nume
 Izvoarele, Gorj 
 Izvoarele, Hunedoara 
 Izvoarele, Iași 
 Izvoarele, Maramureș 
 Izvoarele, Mehedinți 
 Izvoarele, Olt , reședința comunei cu același nume
 Izvoarele, Prahova , reședința comunei cu același nume
 Izvoarele, Teleorman , reședința comunei cu același nume
 Izvoarele, Tulcea , reședința comunei cu același nume
 Izvoarele, Vrancea 
 Izvoarele (Blaj), Alba 
 Izvoarele (Gârda de Sus), Alba 
 Izvoarele (Hotarele), Giurgiu 
 Izvoarele (Livezile), Alba 
 Izvoarele Sucevei, Suceava, reședința comunei cu același nume

 Izvor, Caraș-Severin 
 Izvor, Dolj
 
 Izvorani, Argeș 
 Izvorani, Ilfov

 Izvoranu, Buzău
 
 Izvorașu, Vâlcea

 Izvoru, Argeș , reședința comunei cu același nume
 Izvoru, Neamț 
 Izvoru, Olt 
 Izvoru, Prahova 
 Izvoru, Vâlcea 
 Izvoru (Cozieni), Buzău 
 Izvoru (Gogoșari), Giurgiu 
 Izvoru (Tisău), Buzău 
 Izvoru (Valea Lungă), Dâmbovița 
 Izvoru (Vișina), Dâmbovița 
 Izvoru (Vânătorii Mici), Giurgiu

 Izvorul

 Izvorălu, Mehedinți

Localități din România cu nume compuse 

 Izvoru Alb, Neamț 
 Izvoru Ampoiului, Alba 
 Izvoru Aneștilor, Mehedinți 
 Izvoru Berheciului, Bacău , reședința comunei cu același nume
 Izvoru Bârzii, Mehedinți , reședința comunei cu același nume
 Izvoru Crișului 
 Izvoru Crișului, Cluj , reședința comunei cu același nume
 Izvoru Dulce (Beceni), Buzău 
 Izvoru Dulce (Merei), Buzău 
 Izvoru Frumos, Mehedinți 
 Izvoru Mare, Constanța 
 Izvoru Muntelui, Neamț 
 Izvoru Mureșului, Harghita 
 Izvoru Rece (Stoilești), Vâlcea 
 Izvoru Rece (Vaideeni), Vâlcea 
 Izvoru de Jos, Argeș 
 Izvoru de Sus, Argeș 
 Izvorălu de Jos, Mehedinți

Istorie
 Izvor istoric, obiect sau document care atestă dezvoltarea unei culturi arhaice într-un moment anumit al dezvoltării sale
 Izvor scris se numește un izvor istoric care conține informații sub forma unei scrieri
 Izvor nescris este numele unui astfel de obiect care nu conține nicio inscripție, dar prin a cărui descoperire se pot întocmi presupuneri și teze în legătură cu istoria culturii vizate
 Izvoare scrise despre români

Metrou
 Izvor - o stație de metrou din București

Legături externe 
 

Toponime românești
Împrumuturi lingvistice din limbile slave